Orain bezeichnet
 Orain (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Doubs
 Orain (Côte-d’Or), eine französische Gemeinde im Département Côte-d’Or